Telesforo es un nombre propio masculino y hace referencia a varios artículos:

Véase:

Antigua Grecia 
Telesforo (mitología), hijo de Asclepio, dios de la medicina, en la mitología griega.
Telesforo (general), de la dinastía antigónida.

Personas 
Telesforo Aranzadi, científico español.
Telesforo Bravo Expósito, naturalista y geólogo.
Telesforo Cuevas, pintor del realismo asturiano.
Telesforo Dumandre, escultor del s.XIX.
Telesforo Julve, constructor de guitarras.
Telesforo Montejo Robledo, político del s.XIX
Telesforo de Monzón y Ortiz de Urruela, político nacionalista vasco.
Telesforo Ojea y Somoza, ateneísta español de ideología republicana.
Telesforo de Trueba y Cossío, dramaturgo del siglo XIX.
Telesforo (papa), del siglo II.

Véase también